Manon může být:
 Manon Lescaut
 Manon (Massenet) – opera Julese Masseneta
 Manon (film, 1949) – francouzský film režiséra Henri-Georgese Clouzota z roku 1949
 Manon (film, 1980) – československý televizní film režiséra Antonína Moskalyka z roku 1980
 Manon (film, 1981) – japonský film režiséra Jóičiho Higašiho z roku 1981
 Manon (film, 1983) – rakousko-německý televizní film režiséra Briana Large z roku 1983
 Manon (seriál) – kanadský televizní seriál z let 1985–1986
 Manon (umělkyně) (* 1940) – švýcarský umělkyně
 Christian Manon (* 1950) – francouzsko-australský herec
 Manon (jméno) – křestní jméno